Allah Ditta ist der Name folgender Personen:

* Allah Ditta (Geher) (* 1931), pakistanischer Geher
 Allah Ditta (Stabhochspringer) (1932–2020), pakistanischer Stabhochspringer
 Allah Ditta (Ringer) (* 1947), pakistanischer Ringer 
 Allah Ditta (Hürdenläufer) (* 1977), pakistanischer Hürdenläufer